Гиро — фамилия. Известные носители:
 Гиро, Александр — французский поэт.
 Гиро, Андрей Владимирович (1967—2015) — белорусский дипломат.
 Гиро, Поль (1850—1907) — французский историк.
 Гиро, Эрнест (1837—1892) — французский композитор.

Гиро — вариант написания названия «гирос», блюда греческой кухни.